Московский договор:
 Московский договор (1896) между Российской империей и Империей Цин.
 Московский договор РСФСР — Литва (1920) между РСФСР и Литвой.
 Московский договор РСФСР — Грузия (1920) между РСФСР и Грузией.
 Московский договор (1921) между РСФСР и Турцией.
 Договор о ненападении между Польшей и Советским Союзом (1932)
 Пакт о взаимопомощи между СССР и Эстонией (1939)
 Пакт о взаимопомощи между СССР и Латвийской Республикой (1939)
 Московский договор (1940) между СССР и Финляндией.
 Московский договор (1963) о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
 Московский договор (1970) между СССР и ФРГ.
 Московский договор (1990) между ГДР и ФРГ, а также Францией, США, Великобританией и СССР, об окончательном урегулировании в отношении Германии.